Casa Grande (dt. ‚großes Haus‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Argentinien:
 Casa Grande (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba
 Casa Grande (Iruya), Ort in der Provinz Jujuy

in Bolivien:
 Casa Grande (Mojinete), Ort im Municipio Mojinete
 Colonia Casa Grande, Ort im Municipio Charagua

in Brasilien:
 Casa Grande (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais

in Mexiko:
 Casa Grande (Museum), Museum in Cempoala

in Peru:
 Distrikt Casa Grande, Distrikt in der Region La Libertad
 Casa Grande (Peru), Stadt im Distrikt Casa Grande

in den Vereinigten Staaten:
 Casa Grande (Arizona), Stadt in Arizona
 Casa Grande Ruins National Monument

Siehe auch:
 Casa Grande Hotel
 Casagrande